Skjold kan have flere betydninger:

 Skjold – et beskyttende instrument som har til opgave at afværge modstanders slag
 Skjold (by) – en bebyggelse i Skjold Sogn, Juelsminde Kommune
 Skjold (sagnkonge) – forfader til skjoldungerne og den danske kongerække
 Våbenskjold – den vigtigste del af et våben i heraldik
 Skjoldet – et stjernebillede
 Skjold (kystforsvarsskib) – et dansk pansret krigsskib fra 1896.
 Skjold (Sydslesvig) – en bebyggelse i Angel, Sydslesvig

Idræt
 Boldklubben Skjold – en dansk fodboldklub beliggende på Østerbro i København
 Idrætsforeningen Skjold Birkerød – en idrætsforening i Birkerød.
 Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge – en idrætsforening i Skævinge.
 Idrætsforeningen Skjold – en idrætsforening i Sæby.
 Fodboldforeningen Skjold – det tidligere navn (1907-1930) for Kjellerup Idrætsforening.
 Sportssammenslutningen Skjold – en sportsklub i Glud.
 Roklubben Skjold – en roklub i København.
 Kajakklubben Skjold – en kajakklub i Århus.
 Kegleklubben Skjold – en kegleklub i Kolding.
 Skjold Idrettslag – en idrætsforening i Grinde, Norge.

Se også
 Hoplon – de skjold, de græske krigere hoplitterne brugte, og som de havde navn efter
 Skildpadde – (Testudines) er en orden af krybdyr, og de fleste arter har et skjold af ben eller brusk